Зильберман (, «серебряный человек») — фамилия еврейского и немецкого происхождения. Предположительно происходит от профессии ювелира, мастера серебряных дел.

Известные носители 
 Зильберман (органостроители) — династия немецких изготовителей органов и других клавишных инструментов (XVIII век).

А 
 Зильберман, Альфонс (1909—2000) — немецкий социолог.
 Зильберман, Андреас (1678—1734) — немецкий органный мастер. 
 Зильберман, Александр Сергеевич (1909—1979) — советский конструктор паровых турбин, лауреат Сталинской премии.

Б 
 Зильберман, Бен (род. 1982/1983) — один из основателей социального интернет-сервиса Pinterest.

В

Г 
 Зильберман, Генрих — румынский шахматист.

Д 
 Зильберман, Давид Беньяминович (1938—1977) — советский и американский философ, социолог культуры.
 Зильберман, Джером (артистический псевдоним Джин Уйалдер; 1933—2016) — американский актёр-комик.

И 
 Зильберман, Иоганн Андреас (1712—1783) — немецкий органный мастер.
 Зильберман, Иоганн Готфрид (1683—1753) — немецкий органный мастер.

Л 
 Зильберман, Лазарь Липман (1819—1882) — немецкий журналист и редактор, основатель первого еврейского еженедельника «Hamagid».

М 
 Зильберман, Михаил Анатольевич (1952—2020) — российский кинопродюсер.
 Зильберман, Михаил Маркович (Михаил Идов; род. 1976) — американский режиссёр, сценарист, прозаик и музыкант, бывший журналист.
 Зильберман, Моше (более известен под фамилией Рон; 1925—2001) — один из крупнейших материаловедов Израиля, профессор Техниона.

Н 
 Зильберман, Натан Рафаилович (Рефульевич, род. 1940) — киргизский, ранее советский шахматист, международный мастер (1983), тренер.

П 
 Зильберман, Павел Григорьевич (1943—2022) — главный архитектор города Улан-Удэ (1966—2000)
 Зильберман, Полина Зиновьевна (род. 1969) — советская и германская шахматистка, двукратная чемпионка Молдавии, чемпионка Германии.

С 
 Зильберман, Самуил Моисеевич (1946—2021) — советский и российский энергетик.
 Зильберман, Светлана (род. 1958) — советская и израильская бадминтонистка.
 Зильберман, Серж (1917—2003) — французский кинопродюсер.

Х, Э, Я 
 Зильберман, Хаим Айзикович (1907—1975) — еврейский советский писатель.
 Зильберман, Элла (род. 1963) — израильская шашистка, неоднократная чемпионка Израиля по стоклеточным шашкам.
 Зильберман, Юрий Яковлевич (1917—1944) — русский советский поэт, журналист, фронтовой корреспондент.
 Зильберман, Яков (род. 1954) — израильский шахматист, гроссмейстер (1998).

См. также 
 Сильвермастер
 Зильберштейн
 Сильверман